Miejscowości w USA:
 Wapella – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt
Gminy w USA:
 Wapella (ang. Wapella Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie De Witt